Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen.

Drieëndertig landen hadden zich ingeschreven voor het olympisch toernooi. Omdat Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Tsjechoslowakije, Finland, Griekenland, IJsland, Noorwegen, Roemenië en Spanje zich voor de loting terugtrokken zouden er drieëntwintig landen deelnemen. Omdat Birma, Hongarije, Israël, Pakistan en Polen zich na de loting terugtrokken werden de voorronde en eerste ronde op 25 juli opnieuw ingedeeld..

Heren

Voorronde 

Birma en Pakistan trokken zich terug.
De wedstrijden Turkije-Republiek China, Denemarken-Egypte en Zweden-Oostenrijk werden doorgezet naar de eerste ronde.

Eerste ronde 
Oorspronkelijke loting:

Israël, Hongarije en Polen trokken zich terug.

Na herindeling:

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking 

Voetbal
1948
Voetbal in 1948